John Lamont est un nom pouvant désigner:

John Lamont (1782-1850), immigrant écossais et planteur à Trinité
John Lamont (1805-1879), astronome allemand-écossais
John Henderson Lamont (1865-1936), juge canadien
John Salmon Lamont (1885-1964), homme politique canadien
John Lamont (né en 1976), homme politique écossais

Voir aussi

Homonymie de personnes